Черномо́рский тупик:

 Черноморский тупик — улица в Днепре.
 Черноморский тупик — улица в Феодосии автономной республики Крым.

См. также 
 Черноморская улица
 Черноморское шоссе
 Черноморская набережная — набережная в Геленджике
 Черноморский бульвар
 Черноморский переулок
 Черноморский проезд
 Черноморский спуск — улица в Херсоне